Логгер може означати:

 Реєстратор даних, програма що записує послідовність даних у лог файл
 Keylogger, програма що записує клавіші клавіатури натиснені користувачем
 logger, інструмент командного рядка що посилає повідомлення у